J20 ou J-20 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Chengdu J-20, un avion de chasse furtif chinois ;
 Soko J-20 Kraguj, un avion d’attaque au sol yougoslave.

Sciences 
Mathématique
 Coupole décagonale allongée (J20), une figure géométrique.

Médecine 
 Bronchite aiguë, d'après la classification internationale des maladies.

Sports 
 J20 Superelit, le championnat de Suède de hockey sur glace junior.

Transports 
Automobile
 Jeep Gladiator (J20), première génération de la  Jeep Gladiator produite entre 1962 et 1988.

Autoroute
  autoroute suisse J20, reliant Neuchâtel au Locle.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres